von der Lippe steht für:

 Herren und Freiherren von der Lippe, siehe Lippe (paderbornisches Adelsgeschlecht)
 Von der Lippe, ein Räumbootbegleitschiff der Kriegsmarine, siehe M 146 (Schiff)

Personen:
 Adolf Franz Friedrich von der Lippe (1672–1752), deutscher Domherr 
 Anneke von der Lippe (* 1964), norwegische Schauspielerin
 Florentius von der Lippe († 1211), Abt des Klosters Marienfeld
 Georg von der Lippe (1866–1933), deutscher Generalleutnant
 Eduard von der Lippe (1918–1958), deutscher Architekt
 Guido von der Lippe († 1813), preußischer Dragonerleutnant
 Helmut von der Lippe (1935–2010), deutscher Journalist und Autor
 Jürgen von der Lippe (bürgerlich Hans-Jürgen Dohrenkamp; * 1948), deutscher Entertainer
 Nikolaus von der Lippe († 1433), Bürgermeister von Stralsund
 Peter von der Lippe (1942–2016), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Statistiker

Siehe auch:
 Lippe (Begriffsklärung)